A Air Vias foi a primeira companhia de voos charter do Brasil, tendo operado entre 1994 e 1995. Sua frota, à época do término das atividades era composta por 2 aeronaves Boeing 727-200, sendo um alugado à TABA-Transportes Aéreos da Bacia Amazônica durante a semana.

Empresas aéreas extintas do Brasil
Empresas aéreas fundadas em 1993
Empresas aéreas extintas em 1995